Die Curling-Europameisterschaft 2011 der Männer und Frauen fand vom 2. bis 10. Dezember in Moskau in Russland statt. Titelverteidiger bei den Männern waren Norwegen und bei den Frauen Schweden.

Bei den Männern hat das Team Norwegen um den Skip Thomas Ulsrud die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team der Schweden vor Dänemark.
Bei den Frauen gewann Schottland um Skip Eve Muirhead vor Schweden und Russland.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin

Draw 1 
Samstag, 3. Dezember, 16:30

Draw 2 
Sonntag, 4. Dezember, 08:00

Draw 3 
Sonntag, 4. Dezember, 16:00

Draw 4 
Montag, 5. Dezember, 08:00

Draw 5 
Montag, 5. Dezember, 16:00

Draw 6 
Dienstag, 6. Dezember, 11:00

Draw 7 
Dienstag, 6. Dezember, 20:00

Draw 8 
Mittwoch, 7. Dezember, 12:00

Draw 9 
Mittwoch, 7. Dezember, 20:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
Donnerstag, 8. Dezember, 20:30

Dritter gegen Vierter 
Donnerstag, 8. Dezember, 20:30

Halbfinale 
Freitag, 9. Dezember, 13:00

Spiel um Platz 3 
Freitag, 9. Dezember, 20:00

Finale 
Samstag, 10. Dezember, 15:00

Endstand

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin

Draw 1 
Samstag, 3. Dezember, 12:00

Draw 2 
Samstag, 3. Dezember, 20:00

Draw 3 
Sonntag, 4. Dezember, 12:00

Draw 4 
Sonntag, 4. Dezember, 20:00

Draw 5 
Montag, 5. Dezember, 12:00

Draw 6 
Montag, 5. Dezember, 20:00

Draw 7 
Dienstag, 6. Dezember, 16:00

Draw 8 
Mittwoch, 7. Dezember, 08:00

Draw 9 
Mittwoch, 7. Dezember, 16:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
Donnerstag, 8. Dezember, 20:30

Dritter gegen Vierter 
Donnerstag, 8. Dezember, 20:30

Halbfinale 
Freitag, 9. Dezember, 13:00

Spiel um Platz 3 
Freitag, 9. Dezember, 20:00

Finale 
Samstag, 10. Dezember, 10:00

Endstand

Weblinks 
 Website des Veranstalters (archiviert)
 

2011
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Moskau
Curling (Russland)